Arama (Iași), een plaats in Roemenië
Arama (Spanje), een plaats in Spanje
Arama (geslacht), een geslacht van sluipvliegen